В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Европы по футболу среди юношей не старше 19 лет 2019 в Армении, который пройдёт с 14 по 27 июля 2019.

В окончательные заявки сборных вошли по 20 игроков, 2 из которых вратари.

Группа A

Армения

Португалия

Италия

Испания

Группа B

Чехия

Ирландия

Норвегия

Франция

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте УЕФА

Составы
Футбол в Европе в 2019 году